Antara ist der Name von:

 Antara ibn Schaddad, vorislamischer arabischer Dichter des 6. Jahrhunderts
 Gila Antara (* 1952), deutsche Liedermacherin

Antara bezeichnet:

 Opel Antara, ein Geländewagen-Modell von Opel
 Antara News, die offizielle Nachrichtenagentur Indonesiens
 Antara (Instrument), ein Holzblasinstrument aus Ecuador
 Antara (Musik), das Äquivalent zu einem Vers in der hinduistischen Musik

Siehe auch
 Antara (Vorname), einen weiblichen Vornamen (die Friedliebende)